Адду (мифология): А́дад (А́дду)— в шумеро-аккадской мифологии бог бури, ветра, молний, грома и дождя.
 Адду (атолл): Адду — официальное название в соответствии с административным делением Мальдив атолла Сиину.

Примечания